Stati Uniti d'America
 Bridgeton – città della Contea di Craven, Carolina del Nord
 Bridgeton – township della Contea di Newaygo, Michigan
 Bridgeton – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Bridgeton – capoluogo della Contea di Cumberland, New Jersey
 Bridgeton – tonwnship della Contea di Bucks, Pennsylvania